Mawem ist der Nachname folgender Personen:

 Bassa Mawem (* 1984), französischer Sportkletterer
 Mickaël Mawem  (* 1990), französischer Sportkletterer